Jänkäjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänkäjärvi (sjö, lat 69,37, long 27,93), Lappland, 
 Jänkäjärvi (sjö, lat 66,23, long 28,22), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar